hrabstwo Davis (ang. Davis County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Davis (ang. Davis County) w USA, w stanie Utah